Дорошин — фамилия; имеет женскую форму Дорошина.
 Дорошин, Иван Константинович (1896—1981) — российский оперный певец, солист ленинградского Малого оперного театра (бас).
 Дорошин, Пётр Петрович (1823—1875) — российский горный инженер, исследователь Аляски, действительный статский советник.
 Дорошин, Христофор Георгиевич (1893—1962) — советский политический и хозяйственный деятель.

Дорошина 
 Дорошина, Нина Михайловна (1934—2018) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.